Verwijzing (zorg), doorsturen (bijvoorbeeld door een huisarts naar een specialist)
 Doorverwijzing (naslagwerken), de aandacht naar iets anders leiden (namelijk van een opgezocht woord naar een bespreking elders)